Solita kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Solita (kommun i Colombia), Caquetá,

Italien 

 Solità, ort, Sardinien, Provincia di Olbia-Tempio,